Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1990/91 war die dreizehnte Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein. Der Meister der Oberliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Zweitplatzierte zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich der FC Remscheid für die Aufstiegsrunde, in der sich die bergischen mit 13:3 Punkten verdient für die Zweitklassigkeit in der ersten Saison nach der Wiedervereinigung qualifizierten. Der Vorjahres-Absteiger aus der 2. Bundesliga Alemannia Aachen, musste sich als Zweiter mit der Teilnahme an der Amateurmeisterschaft begnügen. In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen zur Folgesaison 1991/92 die Amateure des 1. FC Köln, der Bonner SC und die Sportfreunde Katernberg ab. Ersetzt wurden diese durch die Verbandsliga-Meister von Preussen Krefeld (Niederrhein) und dem SC Brück (Mittelrhein). Komplettiert wurde die nur noch 16 Mannschaften umfassende Teilnehmerliste zur Saison 1991/92 durch den fünfzehnten der 2. Bundesliga Rot-Weiss Essen, die einem Lizenzentzug zum Opfer fielen.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 272 Spielen kamen 319.620 Zuschauer ( 1.175 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 10.000 FC Remscheid – Wuppertaler SV
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 SC Jülich 10 – SC Viktoria Köln
 100 Bayer 04 Leverkusen Amateure – 1. FC Bocholt

Literatur 
 
 

1990
Fußballsaison 1990/91